

Persone
 Andrea Mengoni (1983) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Flavio Mengoni (1929-2013) – politico e avvocato italiano
 Giuseppe Mengoni (1829-1877) – architetto e ingegnere italiano
 Luigi Mengoni (1922-2001) – giurista e accademico italiano
 Marco Mengoni (1988) – cantante italiano

Altro
 Gran Premio Fred Mengoni – corsa in linea di ciclismo su strada
 Museo archivio Giuseppe Mengoni – museo d'architettura nel comune di Fontanelice, città metropolitana di Bologna
 Palazzo Mengoni-Ferretti – palazzo nobiliare di Ancona